

Голлі-Спрінгс — місто, штат Джорджія
 Голлі-Спрінгс — місто, штат Міссісіпі
 Голлі-Спрінгс — місто, штат Північна Кароліна